Phillip Island Trophy 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2021 z cyklu Phillip Island Trophy rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2021 roku w Melbourne na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 235 238 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Australii